Портлендский симфонический оркестр () — симфонический оркестр, работающий в городе Портленд, штат Мэн. Основан в декабре 1923 г. и дал первый концерт 24 февраля 1924 года. Первоначально назывался Портлендским муниципальным оркестром, с 1933 года носит нынешнее название.

Коллектив начал своё существование как полностью любительский, хотя и быстро достиг значительных размеров (65 исполнителей к 1927 году). Значительный прогресс в развитии оркестра связан с рубежом 1930-40-х гг., когда во главе его встал первый музыкант-профессионал Расселл Эймс Кук. Событием в масштабах города стало исполнение в 1939 г., к столетию его уроженца Джона Ноулза Пейна, сюиты из музыки Пейна к трагедии «Эдип-царь». Полностью на профессиональную основу Портлендский симфонический оркестр был переведён в 1959 году. К 1960-70-м гг. относится творческое содружество оркестра с Уолтером Пистоном, среди прочего написавшим пьесу к торжествам по случаю 50-летия коллектива, а юбилейный 75-й сезон в 1998 г. открыл выступлением с оркестром Ицхак Перлман.

Главные дирижёры 
 Артур Кендалл (1923—1926)
 Чарлз Рэймонд Кронэм (1927—1932)
 Чарлз Уоррен (1933—1934)
 Пол Мелроуз (1935—1937)
 Расселл Эймс Кук (1938—1951)
 Ричард Бургин (1952—1956)
 Рубен Грегорян (1958—1961)
 Артур Беннет Липкин (1962—1967)
 Поль Вермель (1967—1975)
 Брюс Хэнджен (1976—1986)
 Тосиюки Симада (1986—2006)
 Роберт Муди (2008—2018)
 Эккарт Прой (с 2019 г.)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Симфонические оркестры США
Музыкальные коллективы из Мэна
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1923 году
Культура Портленда (Мэн)